Побратимство или посестримство — одна из форм ритуального родства (наряду с кумовством, молочным родством, крестильным родством и др., см. родство), известная главным образом у южных и восточных славян. У южных славян побратимство могло заключаться между лицами обоего пола, которые становились «братьями (сёстрами) по Богу», в отличие от родства «по крови». У русских обычай побратимства относился прежде всего к мужчинам, при этом побратимы назывались крестовыми братьями или названными братьями, а побратимство — крестовым братством, поскольку при заключении братских отношений было принято меняться нательными крестами.

Побратимство — старый общеиндоевропейский обычай, удержавшийся в полной силе лишь у южных славян по условиям их национально-политической жизни, особенно в гайдучестве

Виды побратимства

Побратимство церковное нарочное 
 освящаемое;
 по молитве ();
 по Евангелию;
 по клятве.

Побратимство церковное случайное 
 по крещению в одной и той же воде;
 вследствие совместного купанья зимой в Иордане;
 вследствие совместного хождения на поклонение в святые места;
 соединённое с испрашиванием милости Божией.

Побратимство народное нарочное 
 крестовое родство — обмен нательными крестами;
 по крови;
 заключённое над домашним очагом;
 по случаю совместного хождения для искания «росена» (русальной целебной травы);
 посредством поцелуя ();
 по обету;
 между мужчиной и женщиной для избежания нежелательного брака; так, в южнославянском фольклоре встречаются мотивы, в которых обвенчанные против своего желания парень и девушка в брачную ночь совершают обряд побратимства, тем самым избегая супружеских отношений.

Побратимство народное случайное 
 одномесячных детей или близнецов — как правило, побратимство использовалось для спасения близнецов в том случае, когда жизни одного из них угрожает смерть другого. Считалось, что побратимство спасаемого близнеца с другим человеком устраняло опасность гибели;
 по молоку (груди);
 по деверству.

Примечания

Литература 
 
 Лавренченко, М. Л. Побратимство в средневековой Руси: влияние традиций и их восприятие // Colloquia Russica. Series I, vol. 7: Rus’ and the world of the nomads (the second half of the 9th-16th centuries). — Krakow, 2017. C. 313—323.
 Du Gange, «Des adoptions d’honneur en fr ère et par occasion des frè res d’armes» (в «Histoire de S. Louis IX», П., 1668, diss. XXI, 260 и сл.);
 Krauss, «Sitte und Brauch der Sudslaven» (B., 1885, 619—643);
 Giov. Tamassia, «L’Affratellemento» (Турин, 1886, 1—77);
 Volkov, «La Fraternisation en Ukraine» (в «Melusine», т. V. № 8, 1891; т. VII, № 1 1894; № 7, 1895);
 Brückner, «Ueber pobratimstvo bei Polen u. Russen im XVI Jahr.» (в «Archiv f ü r Slav. Philol.», XV);
 Веселовский, «Гетеризм, побратимство и кумовство в купальской обрядности» (в «Журн. Мин. нар. просв.», 1894, № 2);
 Богишич, «Zbornik Sada šnih pravnih obv čaja u južnih Slovena» (Загреб, 1874);
 Начов, «За побратимство-то» (в «Периодическо Списание», кн. XLIX—LIII, 1896).

Ссылки 
  // Русская история
  // Большая советская энциклопедия
  // Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)
 Побратимство  // Союз казаков России. Московский округ
 

Обычаи
Славянские обычаи